Ritorno a casa (The Homecoming) – film del 1973 diretto da Peter Hall
 Ritorno a casa –  film del 1980 diretto da Nino Jacusso
 Ritorno a casa (Coming Home) – miniserie televisiva del 1998
 Ritorno a casa (Je rentre à la maison) – film del 2001 diretto da Manoel de Oliveira
 Ritorno a casa (Changing Hearts) – film Televisivo del 2012 diretto da Brian Brough